Hi bezeichnet:

 englische Begrüßung
 Hi (Klinge), Hohlschliff an japanischen Klingen

geographisch:

 Hi, Dorf und Aldeia in Osttimor
 Provinz Hi, japanische Provinz im Altertum

Hi ist der Name von:

 Hi (Künstler der 18. Dynastie), altägyptischer Künstler der 18. Dynastie
 Hi (Umrisszeichner I), altägyptischer Umrisszeichner der 18. Dynastie
 Hi (Goldschmied), altägyptischer Künstler der 18. Dynastie
 Hi (Umrisszeichner II), altägyptischer Umrisszeichner der 18. Dynastie
 Hi (Umrisszeichner III), altägyptischer Umrisszeichner der 18. Dynastie
 Hi (Bildhauer der 18. Dynastie), altägyptischer Bildhauer der 18. Dynastie
 Hi (Umrisszeichner IV), altägyptischer Umrisszeichner der 18./19. Dynastie
 Hi (Bildhauer der 19. Dynastie), altägyptischer Bildhauer der 19. Dynastie
 Hi (Künstler unter Sethos I.), altägyptischer Künstler der 19. Dynastie (unter Sethos I.)
 Hi (Bildhauer unter Ramses II.), altägyptischer Bildhauer der 19. Dynastie (unter Ramses II.)
 Hi (Künstler Ramses II.), altägyptischer Künstler der 19. Dynastie (unter Ramses II.)
 Hi (Künstler unter Merenptah), altägyptischer Künstler der 19. Dynastie (unter Merenptah)
 Hi (Architekt), altägyptischer Architekt der 19./20. Dynastie
 Hi (Bildhauer im Neuen Reich), altägyptischer Bildhauer des Neuen Reiches
 Hi (Juwelier), altägyptischer Künstler des Neuen Reiches
 Hi(…), römischer Mosaizist im 3. Jahrhundert

Hi ist der Familienname folgender Personen:

 Hi Hvan-chun, nordkoreanische Basketballspielerin

HI steht als Abkürzung für: 

 Hawaii, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Dominikanischen Republik
 Hedonistische Internationale, internationales Aktionsnetzwerk
 Herzindex, Herzminutenvolumen bezogen auf die Körperoberfläche
 Herzinfarkt, akute und lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens
 Herzinsuffizienz, akutes oder chronisches Herzversagen
 Hessisches Immobilienmanagement, Landesbetrieb des Landes Hessen
 Histaminintoleranz, Unverträglichkeit von stark histaminhaltigen Nahrungsmitteln
 Hitzeindex, Humidex, Maß der gefühlten Temperatur
 Höhere Internatsschule, Schulform in Österreich
 Holiday Inn, Marke der Hotelkette InterContinental Hotels Group
 Hostelling International, Dachverband von Jugendherbergsverbänden
 Iodwasserstoff, Summenformel des Moleküls
 Iodwasserstoffsäure
 Hans Jakob, Münzmeisterzeichen (HI) der Münzstätte Dresden (1624–1635)
 Hennig Ilders, Münzmeisterzeichen (HI) der Münzstätte Bautzen (1666–1667)
 Bahnhof Ibbenbüren im deutschen Betriebsstellenverzeichnis

HI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Hildesheim
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

HÍ steht als Abkürzung für:

 Háskóli Íslands, die Universität Islands

hi bezeichnet:

 Hindi, Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch:

 HII 
 H-I-Gebiet
 High

Abkürzung